Ganymède du système jovien est le plus grand satellite naturel dans le système solaire. Il a de nombreux cratères couvrant sa surface. Voici une liste des cratères nommés de Ganymède. La plupart sont nommés d'après des figures égyptiennes, mésopotamiennes ou d'autres mythes du Moyen-Orient ancien.

Liste des cratères sur Ganymède 

Ganymède
Nomenclature planétaire